

Persone 
Albert Pinkham Ryder – pittore statunitense
Alexandre Ryder – regista e sceneggiatore francese
Alfred Ryder – attore statunitense
Guy Ryder – diplomatico e sindacalista britannico
Lisa Ryder –attrice canadese
Loren Ryder – effettista e ingegnere del suono statunitense 
Mark Ryder – attore nordirlandese
Michael Ryder – hockeista su ghiaccio canadese
Richard Ryder – psicologo britannico
Sam Ryder – cantante britannico
Samuel Ryder – mercante britannico
Serena Ryder – cantante canadese
Talia Ryder – attrice statunitense
William Ryder – rugbista a 15 figiano
Winona Ryder – attrice statunitense
Zack Ryder – wrestler statunitense

Altro
Ryder - azienda statunitense di trasporti e logistica
Ryder – località del Dakota del Nord, USA
Ryder Cup – torneo di golf che si svolge ogni 2 anni a partire dal 1927 fra la nazionale statunitense e la selezione dei migliori giocatori europei.
Ryder – personaggio di Grand Theft Auto: San Andreas

Pagine correlate
 Rider